Wälchli ist der Familienname folgender Personen:

 Angélique Beldner-Wälchli (* 1976), Schweizer Journalistin und Moderatorin, siehe Angélique Beldner
 Elias Wälchli (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Gottfried Wälchli (Mathematiker) (1862–1940), Schweizer Versicherungsmathematiker und Seminarlehrer
 Gottfried Wälchli (1899–1960), Schweizer Lehrer, Kunsthistoriker und Biograph
 Jeanne Wälchli-Roggli (1904–1978), Schweizer Bildhauerin und Malerin
 Käthi Wälchli (* 1949), Schweizer Politikerin (SVP)
 Michael Wälchli (* 1982), Schweizer Volleyballspieler
Werner Wälchli (1922–2010), Schweizer Grafiker, Lithograf, Zeichner, Maler und Lehrer